2 miejscowości w Polsce:
 Miączynek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Czerwińsk nad Wisłą
 Miączynek – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki